Диллинген-на-Дунае:

 Диллинген-на-Дунае — город в Германии, районный центр, расположен в земле Бавария.
 Диллинген-на-Дунае — район в Германии. Центр района — город Диллинген-на-Дунае.